Берестянки — топоним.

Россия 
 Берестянки — село в Сасовском районе Рязанской области.
 Берестянки — остановочный пункт Московской железной дороги в Сасовском районе Рязанской области.

Украина 
 Берестянки — село в Балаклейском районе Харьковской области.